En Pologne, Sierakówko est le nom :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Sierakówko.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Sierakówko.